Rotwässerle ist ein Gewässername:

 Rotwässerle (Poppelbach), linker Zufluss des Poppelbachs (zur Großen Enz) vor Poppeltal, Gemeinde Enzklösterle, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Rotwässerle (Rottachsee), nordöstlicher Zufluss des Rottachsees (zur Rottach, zur Iller nach Rottach, Gemeinde Rettenberg) bei Oberzollhaus, Gemeinde Oy-Mittelberg, beide Orte im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rotwässerle (Sandbach), rechter Zufluss des hier noch Bühlot genannten Sandbachs vor Schafhof, Gemeinde Bühlertal, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rothwasser
 Rotwasser